USS La Vallette (DD-315) – cacciatorpediniere della United States Navy varato nel 1919
 USS La Vallette (DD-448) – cacciatorpediniere della United States Navy varato nel 1942